Штефан Бырсэнеску (; 17 февраля 1895, Виперешть, Валахия, Австро-Венгрия (ныне жудец Бузэу,Румыния) — 5 ноября 1984, Яссы) — румынский , философ, , доктор философии, профессор Ясского университета. Член-корреспондент Румынской академии.

Биография 
Изучал право и философию и получил степень доктора философии педагогики в Университете Ясс. С 1923 года сотрудник университета. В 1926—1928 годах был директором Педагогической школы «Василе Лупу» в Яссах (ныне колледж). В 1933—1984 годах — профессор Ясского университета. В 1963 году стал членом-корреспондентом Румынской академии социальных и политических наук.

Член Ассоциации известных учёных Чикаго (США).

Научная деятельность 
Научные интересы Ш. Бырсэнеску сосредоточены на основах и развитии педагогики как описательно-экспериментальной науки. Рассматривал образование, как множественную деятельность, позволяющую сформировать ребёнка (биологическое существо) как всесторонне развитую личность. Кроме того, занимался историей образования, прежде всего историей педагогики и культуры.

Автор более тридцати научных трудов и более пятисот статей и эссе.

Избранные публикации 
 Pedagogia pentru școlile normale — (1932)
 Didactica — (1935)
 Unitatea pedagogiei contemporane ca știință — (1936)
 Tehnologia didactică — (1939)
 Pedagogia practică — (1946)
 Pedagogia agricolă — (1946)
 Istoria pedagogiei românești — (1951)
 Schola latina de la Cotnari — (1957)
 Academia domnească din Iași, 1714—1921 — (1962)
 Pagini nescrise din istoria culturii românești — (1971)
 Educația, învățământul și gândirea pedagogică din România — dicționar cronologic — (1978, в соавт.)
 Medalioane pentru pedagogia modelelor — (1983)

Ссылки 
 Ștefan Bârsănescu
 Труды Ш. Бырсэнеску

Философы XX века
Философы Румынии
Члены-корреспонденты Румынской академии
Преподаватели Ясского университета
Выпускники Ясского университета
доктора философии
Историки культуры